Шерідан () — назва п'яти округів у США:

 Шерідан — округ в штаті Вайомінг.
 Шерідан — округ в штаті Канзас.
 Шерідан — округ в штаті Небраска.
 Шерідан — округ в штаті Монтана.
 Шерідан — округ в штаті Північна Дакота.

Див. також 
 Шерідан